Kathoek (Noord-Holland)
 Kathoek (Terschelling)